Il turno di qualificazione della Billie Jean King Cup 2022 si è disputata tra il 15 e il 16 aprile 2022. Le otto nazionali vincitrici guadagnano l'accesso alle finali della competizione.

Accoppiamenti

Risultati

Italia vs. Francia

Stati Uniti vs. Ucraina

Repubblica Ceca vs. Regno Unito

Kazakistan vs. Germania

Canada vs. Lettonia

Paesi Bassi vs. Spagna

Polonia vs. Romania

Note 

Billie Jean King Cup 2022